

Geografia
 Castello Eurialo – grande fortificazione del IV secolo a.C. fatta costruire a Siracusa da Dionisio I di Siracusa

Mitologia greca
 Eurialo – personaggio della mitologia greca, figlio di Mechisteo, uno degli Epigoni
 Eurialo – personaggio della mitologia greca, giovane troiano protagonista, assieme all'amico Niso, di un celebre episodio dell'Eneide
 Eurialo – personaggio della mitologia greca, figlio di Odisseo, ucciso per errore dallo stesso padre
 Eurialo – personaggio della mitologia greca, figlio di Pallante e di Diomeda. Combatté alla Guerra di Troia

Onomastica
 Eurialo – nome proprio di persona italiano maschile